Pointer kan være:

 Pointer (hund)
 Pointer (programmering)
 Markør – i betydningen pegepind på en computerskærm.

Pointe (udt. poængte) – hedder pointer i flertal 

Se også
 Pointer Sisters – amerikansk R&B band, der især var populært i 1960'erne og 1970'erne.